Karai ist der Name folgender geographischer Objekte

in Russland ():
 Karai (Chopjor), Nebenfluss des Chopjor
 Karai (Tschertala), Nebenfluss der Tschertala
 Karai (Worona), Nebenfluss der Worona
 Karai (Irkutsk), Dorf in der Oblast Irkutsk
 Karai (Mari El), Dorf in der Republik Mari El

in Indien:
 Karai (Indien), Ort im Bundesstaat Tamil Nadu

Karai ist der Familienname folgender Personen:
 József Karai (1927–2013), ungarischer Komponist
 Karai Senryū (1718–1790), japanischer Dichter

Siehe auch:
 Karaj
 Karay